Kotel, città della Bulgaria
Kotel, il Muro Occidentale a Gerusalemme